Liselotte Schramm-Heckmann (1904-1995), peintre allemand
 Otto (Hermann Leopold) Heckmann (1901-1983), astronome allemand
 Wilhelm Heckmann (1897-1995), musicien allemand
Ce nom et aussi porté par :

 (1650) Heckmann, astéroïde

Voir aussi 

 Heckman